Gutkowo ist ein polnischer Ortsname:
 Gutkowo, Stadtteil der kreisfreien Stadt Olsztyn, Woiwodschaft Ermland-Masuren, vor 1945: (östlicher) Teil des Dorfes Göttkendorf, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Gutkowo (Jonkowo), Ort in der Gmina Jonkowo, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: (westlicher) Teil des Dorfes Göttkendorf (wie oben)
 Gutkowo (Siemiątkowo), Ort in der Gmina Siemiątkowo, Powiat Żuromiński, Woiwodschaft Masowien